Beharrlichkeit steht für:

 Beharrlichkeit, in der ontologischen Philosophie ein Modus der Zeit
 Ausdauer (Psychologie), Beharrlichkeit, Durchhalte- und Stehvermögen
 Beharrlichkeit (Theologie), christlich
 Anzahl der notwendigen Schritte bei der Iterierung eines Querprodukts, siehe Querprodukt #Iteriertes Querprodukt

 Beharrlichkeitsschacht, ehemalige Steinkohlengrube im Döhlener Becken, Sachsen
 Zeche Beharrlichkeit, ehemaliges Bergwerk auf Wealdenkohle in Bohmte, Niedersachsen

Siehe auch:
 beharrliche Verfolgung (Stalking)
 Beharrungsvermögen (Trägheit)
 Perseveration (psychopathologisches Symptom)
 Ausdauer (Begriffsklärung), Stehvermögen, Perseverance, Perseverantia, Persistenz